Santa Maria Novella désigne un quartier de Florence, en Toscane (Italie), et dont plusieurs lieux portent le nom :

 la Basilique Santa Maria Novella.
 le Musée de Santa Maria Novella qui comprend ses cloîtres peints.
 le parvis de la basilique homonyme, la Piazza Santa Maria Novella.
 la pharmacie Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella.
 la station ferroviaire principale de la ville  : la gare de Florence Santa Maria Novella.